Un juz' (« partie, portion » en arabe) est l'une des trente divisions du Coran.
 Une jüz (« cent » ou « armée » en kazakh) est :
 une division territoriale traditionnelle du peuple kazakh ;
 un territoire tribal de l'actuel Kazakhstan ; il y en a trois : la Petite jüz, la Jüz moyenne (la plus grande des trois) et la Grande jüz (la plus petite).
 « Juz. » est l'abréviation utilisée en botanique pour faire référence au botaniste soviétique Sergueï Iouzeptchouk.